Пять пальцев:

Кинематограф 
 Пять пальцев — американский фильм 1952 года.
 Пять пальцев (Five Fingers) — американский телесериал 1959 года.
 Пять пальцев (Five Fingers) — индийский фильм 2005 года.
 Пять пальцев (Five Fingers) — американский фильм 2006 года.

География 
 Пять пальцев () — смотровая площадка в Австрийских Альпах.
 Пять пальцев (Five Fingers) — посёлок в Канаде в провинции Нью-Брансуик.
  — горная гряда в Канаде в провинции Британская Колумбия.

Прочее 
  — тип обуви.